Boësse (Loiret) dont le nom est récemment devenu Boësses,
Boësse (Deux-Sèvres), ancienne commune faisant maintenant partie d'Argenton-les-Vallées.

Voir aussi 
 Boëssé-le-Sec commune de la Sarthe
 Boësses commune du Loiret